Појам Балдуин III може да се односи на:
 Балдуин III Фландријски
 Балдуин III Јерусалимски,
 Балдуин III од Еноа,
 Балдуин III од Рамле,